

Grupy 
Kwalifikacje do Mistrzostw Europy 1988 rozpoczęły się na początku 1986 roku. Reprezentacja RFN, jako gospodarz turnieju, automatycznie otrzymała prawo do gry w finałach. 

32 zespoły podzielono na 7 grup, do finałów awansowały najlepsze drużyny z każdej grupy.

Legenda:
 Pkt - liczba punktów
 M - liczba meczów
 Z - zwycięstwo
 R - remis
 P - porażki
 Br+ - bramki strzelone
 Br- - bramki stracone
 +/- - różnica bramek

Grupa 1 

Klasyfikacja po zakończeniu eliminacji:

Grupa 2 

Klasyfikacja po zakończeniu eliminacji:

Grupa 3 

Klasyfikacja po zakończeniu eliminacji:

Grupa 4 

Klasyfikacja po zakończeniu eliminacji:

Grupa 5 

Klasyfikacja po zakończeniu eliminacji:

Grupa 6 

Klasyfikacja po zakończeniu eliminacji:

Grupa 7 

Klasyfikacja po zakończeniu eliminacji:

Awans 
Awans do turnieju uzyskali zwycięzcy grup:

Przypisy 

1986 w piłce nożnej
1987 w piłce nożnej
Mistrzostwa Europy w piłce nożnej